Медвецкий — фамилия; имеет женскую форму Медвецкая.
 Медвецкие — аристократическая венгерская фамилия.
 Медвецкий, Николай Васильевич (1917—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Медвецкий, Юлиан (1845—1918) — польский и австрийский учёный и педагог.
 Медвецкая-Лутак, Эдита Фёдоровна (род. 1932) — советская, украинская и венгерская художница, живописец, график.
 Медвецки, Кристина (род. 1958) — венгерская спортивная гимнастка.